Даликув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Поддембицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 3708 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Александрув-Лудзки
 Гмина Лютомерск
 Гмина Паженчев
 Гмина Поддембице
 Гмина Вартковице

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства